«Buttons» () — песня, написанная Шоном Гарреттом, Джамалом Джонсом, Джейсоном Перри и Николь Шерзингер для дебютного альбома поп/R&B-группы Pussycat Dolls PCD (2005). Выпущенная как четвёртый сингл альбома, песня стала одним из главных хитов коллектива. «Buttons» является четвёртым синглом группы, попавшим в топ-3 британского хит-парада, и вторым синглом, оказавшимся в топ-3 хит-парада Hot 100 американского журнала «Billboard».

Для создания сингловой версии песни был привлечён рэпер Snoop Dogg. Эта версия немного отличается от альбомного варианта, в неё добавлены два куплета рэпа. В выходных данных сингла версия с участием Snoop Dogg обозначена как финальный микс.

Текст и музыка 
«Buttons» — песня в жанрах данс-поп и R&B, исполненная в умеренном хип-хоп-темпе. Композиция написана в тональности ре минор с тактовым размером 4/4. Вокальный диапазон Николь Шерзингер простирается от соль малой октавы (G3) до ля первой октавы (A4). Для песни также характерно влияние музыки Среднего Востока.

Текст «Buttons» повествует о желании лирической героини быть раздетой.

В заключительной версии рэп-фрагмент песни, прочитанный Снуп Догом, был немного изменен. Слова «I tawt I taw a puddy tat!» (броская фраза характера Looney Tunes Твити) были изменены на «Да, я думал, что видел кошечку». Первоначальная версия не использовалась из-за проблем авторского права с Warner Bros.

Музыкальное видео 
В качестве режиссёра клипа выступил Френсис Лоуренс. Клип снимался с 15 по 17 марта 2006 года. В видео используется много хореографии. Девушки одеты в чёрные откровенные наряды.

Видео достигло 5 строчки в «100 лучших Британских хитов MTV 2006». Это помогло получить девушкам премию на церемонии MTV Video Music Awards 2006 в категории «Лучшее танцевальное видео».

Коммерческий успех 
«Buttons» была выпущена на радио в конце апреля — начале мая в Соединённых Штатах и дебютировала под №73 в Billboard Hot 100. Песня в конечном счете достигла своего пика, №3, в сентябре после увеличения цифровых продаж. «Buttons» также возглавила Billboard Hot 100 Club в конце августа. Это сделало «Buttons» вторым номером один группы (после «Stickwitu» в январе 2006). Pussycat Dolls были одними из трёх артистов, имевшими две песни в топ-10 Hot 100 в 2006 (другие исполнители — Бейонсе с «Check on It» и «Irreplaceable», и Джастин Тимберлейк с «SexyBack» и «My Love»). Buttons была удостоена платиновой сертификации в июле 2006.

В Соединенном Королевстве «Buttons» дебютировал №11 в UK Singles Chart основанном исключительно на цифровых продажах за одну неделю до её физического выпуска. После релиза на CD сингл поднялся до №3, став четвёртым подряд британским лучшим хитом «Куколок». «Buttons» была также Топ-5 в Ирландии, где она достигла №4. «Buttons» стал также четвёртым подряд ирландским лучшим хитом «Куколок».

«Buttons» была также главным хитом в Океании. В Австралии «Buttons» достигла № 2 в течение двух недель подряд, и получила платиновую сертификацию ARIA превысив продажи более 70 тысяч. Сингл провел в общей сложности 22 недели в чарте, наравне с «Don’t Cha» как самого долгого сингла группы, единственного в чарте, и оценивался как 17-я самая высокая продажа, единственная в чарте на 2006.

В Новой Зеландии «Buttons» дебютировал №3 в New-Zeland Singles Chart RIANZ, возглавив его уже на третьей неделе. «Buttons» провела в общей сложности 22 недели в чарте, став 8-м самым продаваемым синглом года, и сертифицирована золотом.

«Buttons» была также успешна в Европе, и в конечном счете достигли максимума №7 в Europe Hot 100. В Австрии «Buttons» стала первым австрийским №1 «Куколок», возглавляя чарт в течение трёх недель подряд. «Buttons» также достигла первой строчки в Португалии, Топ-5 в Германии и Бельгии, Топ-10 в Нидерландах, и Топ-40 в Швеции.

Живые выступления 
31 декабря 2004 года The Pussycat Dolls исполнили раннюю демоверсию «Buttons» в канун Нового года с Карсоном Дейли. 30 июня 2006 года Pussycat Dolls появились в программе Good Morning America в рамках летней концертной серии, в которой исполнялись песни «Don't Cha», «Buttons» и «Stickwitu». 8 сентября 2006 года они исполнили «Buttons» на Fashion Rocks, где к ним присоединился рэппер Джиббс. На церемонии вручения American Music Awards 2006 они представили публике «Buttons» в мини-платьях с блёстками.

Pussycat Dolls исполнили «Buttons» и «When I Grow Up» на открытии MTV Asia Awards 2008. Песня была также включена в сет-лист их тура Doll Domination Tour (2009), будучи шестым исполненным треком. Николь Шерзингер исполнила его как часть попурри Pussycat Dolls, включённого в концертную программу её первого сольного турне в поддержку дебютного студийного альбома Killer Love (2011).

Запись и персонал

Запись 
 Сведение сделано в Larrabee North (Северный Голливуд, Лос-Анджелес).

Персонал 
 Дж. Эндрюс — звукорежиссёр
 Чарли Бишарат — электроскрипка
 Ариэль Чобаз — помощник звукорежиссёра по сведению
 Луис Конте — перкуссия
 Майк "Angry" Элеопулос — звукорежиссёр
 Ron Fair — производство, вокальная продукция
 Джамал "Polow da Don" Джонс — автор песни, продюсер, аранжировка треков и программирование
 Шон Гарретт — автор песни, производство
 Tal Herzberg — совместное производство, звукорежиссёр, Pro Tools
 Дэйв "Hard Drive" Pensado — сведение
 Джейсон Перри — автор песни
 Николь Шерзингер — автор песни, вокал
 Young Smoke — вокальная продукция

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Snoop Dogg
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни Pussycat Dolls
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Песни, написанные Шоном Гарреттом